La Universitat de Maribor és la segona universitat més gran, així com també la segona més antiga d'Eslovènia (després de la Universitat de Ljubljana). Té la seu a l'edifici de l'antiga Caixa d'Estalvis de la Ciutat (en eslovè Mestna hranilnica) a la Plaça de Slomšek (en eslovè Slomškov trg) de la ciutat de Maribor. Actualment compta amb 14.000 estudiants.

El primer rector d'aquesta universitat fou Vladimir Bračič . El rector actual des de l'any 2018 és Zdravko Kačič.

En l'actualitat, la Universitat de Maribor compta amb disset facultats, dotze de les quals tenen la seu a Maribor o la rodalia. Les altres cinc, són en altres ciutats eslovenes, concretament a Kranj, Ljubljana, Celje, Brežice, Krško. A més també té una "unitat" a la ciutat de Velenje.

Enllaços externs 
 Universitat de Maribor - pàgina web oficial

Universitats de la Unió Europea
Entitats d'Eslovènia
Maribor
Cultura d'Eslovènia